Села:
 Маліївка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Маліївка — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Маліївка — Харківська область, Борівський район
 Маліївка — Черкаська область, Золотоніський район